Il singolare del Pacific Life Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Kim Clijsters era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Šarapova ha battuto in finale Elena Dement'eva 6–1, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Justine Henin-Hardenne (semifinali)
  Lindsay Davenport (quarto turno)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Elena Dement'eva (finale)
  Anastasija Myskina (quarto turno)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Nathalie Dechy (secondo turno)
  Dinara Safina (quarti di finale)
  Marija Kirilenko (terzo turno)
  Tatiana Golovin (terzo turno)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Ai Sugiyama (quarto turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Klára Koukalová (secondo turno)

 Gisela Dulko (quarti di finale)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Martina Hingis (semifinali)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Shahar Peer (quarto turno)
 Anna Čakvetadze (quarto turno)
 Catalina Castaño (secondo turno)
 Iveta Benešová (secondo turno)
 Mara Santangelo (secondo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)
 Marta Domachowska (terzo turno)
 Sania Mirza (terzo turno)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Émilie Loit (secondo turno)
 Laura Granville (terzo turno)
 Jill Craybas (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2006